Toeplitz ou Töplitz peut faire référence à :

Patronyme
Kasper T. Toeplitz (né en 1960), un musicien français
Otto Toeplitz (1881-1940), un mathématicien allemand ; son nom reste attaché :
 aux matrices de Toeplitz, des matrices (mathématiques) dont la diagonale est constante ;
 à l'algèbre de Toeplitz ;
 à la conjecture de Toeplitz ;
 aux théorèmes de  et de .

Toponyme
Töplitz, le nom allemand de Toplița en Roumanie
Töplitz ou Teplitz, le nom allemand de Teplice en République tchèque

Homonymie de patronyme